Mouilleron est le nom de différentes communes françaises :
 Mouilleron, commune de la Haute-Marne ;
 Mouilleron-en-Pareds, ancienne commune de la Vendée ;
 Mouilleron-le-Captif, commune de la Vendée ;
 Mouilleron-Saint-Germain, commune nouvelle de Vendée, créée à partir de Mouilleron-en-Pareds et Saint-Germain-l’Aiguiller.

Il est aussi le patronyme des personnes suivantes :
 Adolphe Mouilleron (1820 - 1881), peintre, graveur et lithographe français.